Liebenthal – ród szlachecki
 Liebenthal – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rush